Antoniazzi est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1825-1897), luthier de violon italien
Ilario Antoniazzi (né en 1948), ecclésiastique italien
 (née en 1965), haute fonctionnaire galloise
 (1853-1912), luthier de violon italien
 (1862-1925), luthier de violon italien
Tonia Antoniazzi (née en 1971), femme politique travailliste britannique

Voir aussi
(42593) Antoniazzi, astéroïdes de la ceinture principale
Famille Antoniazzi, famille noble italienne du Piémont

Homonymie de patronyme